Кевин Николас Аланис Акунья (; родился 30 января 2003 года, Лас-Пьедрас) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Феникс».

Клубная карьера 
Аланис — воспитанник клуба «Феникс». 11 мая 2019 года в матче против «Прогресо» он дебютировал в уругвайской Примере.

Международная карьера 
В 2019 году Аланис в составе юношеской сборной Уругвая принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Эквадора, Бразилии и Парагвая.

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео